Halosbaena är ett släkte av kräftdjur. Halosbaena ingår i familjen Halosbaenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Halosbaena